Preston kan syfta på:

 Preston (efternamn) – ett efternamn samt pesoner med namnet

Geografi

Australien 

 Preston (del av en befolkad plats), Victoria, Darebin, 
 Preston, Queensland – en ort i Queensland, Australien
 Preston, Tasmania – en ort i Tasmania, Australien

Storbritannien 

 Preston – huvudort i Lancashire, England, 
 City of Preston, kommun (non-metropolitan distict)
 Preston, Rutland, ort i England, 
 Preston, Dover, ort, Kent, 
 Preston, Hertfordshire, parish, 
 Preston, East Riding of Yorkshire, 
 Preston, Cotswold, parish, Gloucestershire, 
 Preston, Teignbridge – en ort i Kingsteignton, Teignbridge, Devon, England
 Preston, Torbay – en ort i Torbay, Devon, England
 Preston, Dorset – en ort i Dorset, England
 Preston, Prestonkirk – en ort i East Lothian, Skottland
 Preston, Prestonpans – en ort i East Lothian, Skottland
 Preston, Brighton – en ort i Brighton, Brighton and Hove, East Sussex, England
 Preston, Forest of Dean – en ort i Forest of Dean, Gloucestershire, England
 Preston, Swale – en ort i Swale, Kent, England
 Preston, London – en ort i Brent, Storlondon, England
 Preston, Northumberland – en ort i Northumberland, England
 Preston, Scottish Borders – en ort i Scottish Borders, Skottland
 Preston, Shropshire – en ort i Shropshire (distrikt), Shropshire, England
 Preston, Tyne and Wear – en ort i North Tyneside, Tyne and Wear, England
 Preston, Aldbourne – en ort i Aldbourne, Wiltshire, England
 Preston, Lyneham and Bradenstoke – en ort i Lyneham and Bradenstoke, Wiltshire, England
 Preston St. Mary – en ort och civil parish in Suffolk, England

USA 

 Preston, Georgia, countyhuvudort, Webster County, 
 Preston, Kansas, ort, Pratt County, 
 Preston, Maryland, ort, Caroline County, 
 Preston, Missouri, ort, Hickory County, 
 Preston, Texas, ort, Grayson County, 
 Preston, Iowa, ort, Jackson County, 
 Preston, Minnesota, countyhuvudort, Fillmore County, 
 Preston, Idaho, countyhuvudort, Franklin County, 
 Preston, Connecticut – en stad i New London County, Connecticut, USA
 Preston, New York – en stad i Chenango County, New York, USA
 Preston, Nebraska – en ort i White Pine County, Nevada, USA
 Preston, Oklahoma – en ort i Okmulgee County, Oklahoma, USA
 Preston, Washington – en ort i King County, Washington, USA

Se även
 Preston County